Алят () — посёлок городского типа в административном подчинении Гарадагского района города Баку. Самый южный пригород Баку. 

В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция (узел линий на Ширван, Баку и Аджикабул).

История 
Статус посёлка городского типа получил в 1935 году. До 1960-х годов носил название Алят-Пристань. По данным БСЭ в посёлке действовали предприятия железнодорожного транспорта и авторемонтный завод.

Экономика 
В 2014 году в Аляте был построен паромный терминал Бакинского порта. С октября начала действовать паромная переправа Баку — Туркменбашы в сторону Туркмении. 

С марта 2017 года начала работу паромная переправа на Казахстан через Каспийское море «Алят — Актау-порт» .

В 2018 году открыт «Новый Бакинский порт Алят». В мае 2018 года президент Ильхам Алиев открыл в Аляте комплекс Бакинского международного морского торгового порта.

Переправа является частью международного проекта «Шёлковый путь» (Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай).

На территории посёлка строится свободная экономическая зона «Алят». Площадь - 850 гектар. 

Планируется строительство Гарадагской солнечной электростанции.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Баку
Гарадагский район